Batan, municipalité de la province d'Aklan aux Philippines
 Île de Batan, île principales de la province de Batanes aux Philippines